Il singolare del torneo di tennis Dutch International Indoors 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Virginia Ruzici 5-7, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (campionessa)
 Virginia Ruzici (finale)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Joanne Russell (semifinali)

 Betty Stöve (quarti di finale)
 Stacy Margolin (primo turno)
 Barbara Potter (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch International Indoors 1980